«Surfers Paradise» — другий студійний альбом австралійського співака Коді Сімпсона. Альбом випустила компанія звукозапису Atlantic Records 17 липня 2013

Трек лист

Примітки 

Альбоми Коді Сімпсона
Альбоми Atlantic Records